Сергей Николаевич Архипов: Архипов, Сергей Николаевич (1900—1958) — советский военный учёный.
 Архипов, Сергей Николаевич (род. 1954) — советский и российский шахматист, тренер.